Tourist History — дебютный студийный альбом северо-ирландской инди-рок-группы Two Door Cinema Club. Выпущен 26 февраля 2010 года в Ирландии, 1 марта — в Великобритании, а 27 апреля — в США. 1 января группа представила трек-лист альбома в интервью NME. Название Tourist History (Туристическая История) группа выбрала из-за любви к путешествиям.

Альбом выиграл Choice Music Prize. Все деньги с премии были потрачены на благотворительность.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Two Door Cinema Club